Pyramid Island kan syfta på:
 Pyramid Island (ö i Kenya), en ö i Kenya
 Pirámide (ö), en ö i Antarktis